El término Trafalgar puede referirse a:

 El Cabo Trafalgar, cabo español situado en Barbate, provincia de Cádiz, (Andalucía).
 El Tómbolo de Trafalgar, situado en el cabo homónimo.
 El Faro de Cabo Trafalgar, situado en el tómbolo homónimo.
 La Batalla de Trafalgar.
 La Trafalgar Square, plaza del centro londinense.
 La localidad de Trafalgar, en el estado de Indiana, Estados Unidos.
 Trafalgar, uno de los seis barrios administrativos en el distrito de Chamberí, en Madrid (España).
 Trafalgar, un episodio nacional de Galdós.
 Cabo Trafalgar, novela de Arturo Pérez-Reverte.
 Trafalgar, una novela de José Luis Corral.
 Trafalgar, libro de relatos de Angélica Gorodischer.
 Trafalgar, película estadounidense de 1929, ganadora del Óscar al mejor director.
 Trafalgar, zarzuela en dos actos de Gerónimo Giménez.
 Trafalgar, álbum de Bee Gees de 1971.
 Trafalgar, grupo musical.
 Trafalgar Law, personaje de One Piece.